Yūki Kobayashi (jap. 小林裕紀, ur. 18 października 1988) – japoński piłkarz
 Yūki Kobayashi (jap. 小林祐希, ur. 24 kwietnia 1992) – japoński piłkarz

Zobacz też 
 Yuki Kobayashi – japońska biegaczka narciarska